Hera steht für:
 eine griechische Göttin, siehe Hera
 eine Frontex-Operation zum Schutze der europäischen Außengrenzen (Kanarische Inseln/Küste Westafrikas)
 einen Suco im Verwaltungsamt Cristo Rei in Osttimor, siehe Hera (Cristo Rei)
 einen Ort in dem Suco, siehe Hera (Ort)
 eine Bucht in Osttimor, siehe Bucht von Hera
 einen Asteroiden, siehe (103) Hera
 ein italienisches Versorgungsunternehmen mit Sitz in Bologna, siehe Hera (Unternehmen)
 die Hera (Weltraummission)  der ESA

Héra ist der Familienname von:
 Imre Héra (* 1986), ungarischer Schachgroßmeister

HERA steht für:
 European Health Emergency Response Authority
 Hadron-Elektron-Ring-Anlage, siehe HERA (Teilchenbeschleuniger) und Deutsches Elektronen-Synchrotron #HERA

Abkürzung